Замула — фамилия.

Известные носители 
 Замула, Василий Никифорович (1909—2004) — советский и украинский государственный и партийный деятель, председатель Черниговского облисполкома (1963—1973).
 Замула, Егор Денисович (род. 2000) — российский хоккеист.